Карапет Гарибович Егиазарян (; 7 марта 1932 — 3 февраля 2006) — советский и армянский -живописец, художник по гобелену, заслуженный художник Армянской ССР (1983).

Отец художницы (гобелен), доктора педагогических наук, профессора Ануш Карапетовны Егиазарян.

Биография 
В 1953 году окончил Ереванское художественное училище им. Паноса Терлемезяна, в 1959 — Ленинградское высшее художественное заведение им. В. И. Мухиной.

Егиазарян возглавлял отдел декоративно-прикладного искусства Союза художников РА (1972—1987). Был членом президиума и правления Союза художников РА (1973—1987).

Преподавал дизайн, живопись и композицию в художественном училище имении Паноса Терлемезяна (1962—1979), за что 1972 году был удостоен почётной грамоты Министерства высшего и среднего специального образования Армянской ССР, республиканского комитета трудящихся научных учреждений и высшей школы просвещения.

Преподавал в ереванском художественно-театральном институте (1964—1974).

Карапет Егиазарян — основоположник современного армянского гобелена. Его работы имеются в музеях или иных собраниях Еревана, Москвы, Лондона, Нью-Йорка, Гюмри, Эчмиадзина, Керчи, Полтавы, Волгодонска и других городов.

Работы 
Карапета Егиазарян является автором мозаичных панно «Синтетика» (1967), «Рай» (1968; за него он был удостоен грамоты президиума Верховного Совета Армянской ССР; находится в мемориальном комплексе, посвящённом Сардарапатской битве), «Виноград» (1969, Арташат), «Посток и солнце» (1970, соавторы — М. Камалян и Ц. Азизян), масштабной композиции на фасаде здания института биохимии АН РА, «Хачатур Абовян» (1972, Абовян), созданной из мелких разноцветных натуральных камней.

 «Мольба о мире» (1967)
 «Севанские мотивы» (1974)
 «Мир» (1975)
 «Солдатская свадьба» (1978)
 «Наука» (1972)
 «Парад победы» (1975)
 «Салют славы» (1979; 180 м2)
 «Возрождение» (1986)

Источники 
 Егиазарян А. Карапет Егиазарян: Гобелен, живопись, мозаика. — Ереван, 2010.
 Аивазян М. Карапет Егиазарян: Буклет. — Ереван, 1971.

Ссылки 
 Выставка к 80-летию основателя армянского гобелена Карапета Егиазаряна открылась в Ереване
 В Союзе художников Армении выставкой отметят 80-летие художника Карапета Егиазаряна

Выпускники Ереванского художественного училища